Albert Gibello (né en 1947), homme politique français ;
 Vilmo Gibello (1916-2013), peintre italien.